Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne
  d'infanterie
  d'infanterie motorisée

France
  d'infanterie

Japon
  d'infanterie

Pologne 
 

Homonymie d'unités militaires